Royena latifolia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow. Royena latifolia ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
latifolia